Emerita är ett släkte av kräftdjur. Emerita ingår i familjen Hippidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur